Gahr ist der Familienname folgender Personen:

 David Gahr (1922–2008), US-amerikanischer Fotograf
 Hans-Josef Gahr (1889–1952), deutscher Politiker (CDU)
 Hermann Gahr (* 1960), österreichischer Politiker (ÖVP)
 Klaus Gahr (* 1955), deutscher Fußballspieler

 Matthias E. Gahr (* 1971), deutscher Komponist und Texter
 Michael Gahr (1939–2010), deutscher Schauspieler und Synchronsprecher

Siehe auch:
 Gar
 Gard